Trowbridge ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Trowbridge (1929–2006), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Bob Trowbridge (1930–1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles Trowbridge (1882–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Christopher Trowbridge (1800–1883), US-amerikanischer Politiker und Ethnologe
 Dorothea Trowbridge (* ≈1914), US-amerikanische Bluessängerin
 John Trowbridge (1843–1923), US-amerikanischer Physiker
 John Townsend Trowbridge (1827–1916), US-amerikanischer Schriftsteller
 Josiah Trowbridge (1785–1862), US-amerikanischer Politiker
 Mary Luella Trowbridge (1894–1941), US-amerikanische Klassische Philologin
 Richard Trowbridge (1920–2003), australischer Marineoffizier und Politiker
 Rowland E. Trowbridge (1821–1881), US-amerikanischer Politiker
 Sarah Trowbridge (* 1982), US-amerikanische Ruderin
 William Petit Trowbridge (1828–1892), US-amerikanischer Ingenieur

Orte im Vereinigten Königreich:
 Trowbridge
 Trowbridge (Wales), Stadtteil von Cardiff

in Kanada:
 Trowbridge (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Trowbridge (Illinois)
 Trowbridge (Kalifornien)
 Trowbridge (Michigan)
 Trowbridge (Ohio)
 Trowbridge (Pennsylvania)
 Trowbridge Park
 Trowbridge Township

Sonstiges:
 Trowbridge Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis